Malèna kan syfta på:

 Malèna (film) – en italiensk film från 2000
 Malèna – ett namn, se Malena